Pengelly ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Pengelly (* 1997), australischer Fußballspieler
 Jessica Pengelly (* 1991), südafrikanisch-australische Schwimmerin
 Nigel Pengelly (1925–2010), kanadischer Politiker
 William Pengelly (1812–1894), britischer Geologe, Paläontologe und Prähistoriker